Mochów (dodatkowa nazwa w j. niem. Mochau) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Głogówek. Historycznie leży na Górnym Śląsku, na ziemi prudnickiej. Położona jest na terenie Doliny Dolnej Osobłogi, będącego częścią Niziny Śląskiej. Przepływa przez nią rzeka Osobłoga.

W latach 1954–1959 wieś należała do gromady Błażejowice, po jej zniesieniu należała i była siedzibą gromady Mochów. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do ówczesnego województwa opolskiego.

Według danych na 2011 wieś była zamieszkana przez 430 osób.

Geografia

Położenie 
Wieś jest położona w południowo-zachodniej Polsce, w województwie opolskim, około 9 km od granicy z Czechami, w Dolinie Dolnej Osobłogi. Należy do Euroregionu Pradziad. Leży na terenie Nadleśnictwa Prudnik (obręb Prudnik). Przez granice administracyjne wsi przepływa rzeka Osobłoga.

Środowisko naturalne 
W Mochowie panuje klimat umiarkowany ciepły. Średnia temperatura roczna wynosi +8,4 °C. Duże zróżnicowanie dotyczy termicznych pór roku. Średnie roczne opady atmosferyczne w rejonie Mochowa wynoszą 621 mm. Dominują wiatry zachodnie.

Nazwa 
Topograficzny opis Górnego Śląska z 1865 roku notuje wieś pod niemiecką nazwą Mochau, a także wymienia polską nazwę Mochow we fragmencie: „Mochau (1358 wie noch jetz polnisch Mochow)”. 15 marca 1947 r. nadano miejscowości polską nazwę Mochów.

Historia 
Wieś wzmiankowana była po raz pierwszy w 1358 jako Mochow. zespół klasztorny paulinów w Mochowie został wybudowany w 1388. Była to druga fundacją księcia Władysława Opolczyka po Jasnej Górze. W latach 1655–1656 przechowywano w nim obraz Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Według spisu ludności z 1 grudnia 1910, na 690 mieszkańców Mochowa 66 posługiwało się językiem niemieckim, a 624 językiem polskim. W 1921 w zasięgu plebiscytu na Górnym Śląsku znalazła się tylko część powiatu prudnickiego. Mochów znalazł się po stronie wschodniej, w obszarze objętym plebiscytem. Do głosowania uprawnionych było w Mochowie 595 osób, z czego 412, ok. 69,2%, stanowili mieszkańcy (w tym 408, ok. 68,6% całości, mieszkańcy urodzeni w miejscowości). Oddano 580 głosów (ok. 97,5% uprawnionych), w tym 579 (ok. 97,3%) ważnych; za Niemcami głosowało 548 osób (ok. 94,6%), a za Polską 31 osób (ok. 5,4%).

Wieś ucierpiała podczas powodzi w lipcu 1997.

Mieszkańcy 
Miejscowość zamieszkiwana jest przez mniejszość niemiecką oraz Ślązaków. Mieszkańcy wsi posługują się gwarą prudnicką, będącą odmianą dialektu śląskiego. Należą do podgrupy gwarowej nazywanej Kapuściołrzy.

Liczba mieszkańców wsi 
 1910 – 690
 1933 – 741
 1939 – 745
 1998 – 424
 2002 – 433
 2009 – 411
 2011 – 430

Zabytki 

Do wojewódzkiego rejestru zabytków wpisane są:
 zespół klasztorny paulinów (Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej), zabudowania zespołu klasztornego pochodzą z XVIII-XX w.:
 kościół, ob. par. pw. Świętej Trójcy,
 klasztor, ufundowany 20 stycznia 1388 r. przez księcia Władysława Opolczyka
 kaplica-dzwonnica, z poł. XIX w., wypisana z księgi rejestru
 kapliczka przydrożna, wypisana z księgi rejestru
 kapliczka przydrożna

Zgodnie z gminną ewidencją zabytków w Mochowie chronione są ponadto:
 cmentarz parafialny przy kościele
 kapliczka przy plebanii nr 84
 4 kapliczki na cmentarzu w zespole klasztornym
 dom mieszkalno-gospodarczy w zagrodzie nr 13
 dom mieszkalny (wycużny) w zagrodzie nr 13
 stodoła w zagrodzie nr 13
 budynek gospodarczy w zagrodzie nr 52
 budynek gospodarczy w zagrodzie nr 53
 dom mieszkalno-gospodarczy w zagrodzie nr 60
 szkoła z częścią mieszkalną, nr 65
 most w ciągu drogi krajowej nr 40

Transport 
Przez Mochów przebiega droga krajowa
  Głuchołazy – Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice

Kultura 
W Mochowie działa Niemieckie Koło Przyjaźni (Deutscher Freundeskreis) – oddział terenowy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Ludzie urodzeni w Mochowie 
 Jan Gałeczka (1766–1845), ksiądz katolicki, działacz narodowy, założyciel pierwszej polskiej drukarni na Górnym Śląsku

Zobacz też 
 Mochowo

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 wykaz NID